Стейнбек — фамилия.
 Стейнбек, Джон (1902—1968) — американский прозаик, автор многих известных всему миру романов и повестей, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1962 год.
 Стейнбек, Элейн (1914—2003) — американская актриса и театральный деятель, вдова писателя Джона Стейнбека.